Лайпа́нов — фамилия. Известные носители:

 Лайпанов, Амин Рассулович (род. 1983) — российский борец греко-римского стиля.
 Лайпанов, Борис Мухтарович (род. 1981) — российский дзюдоист.